Estacili (en llatí Statilius) va ser un jove romà prompeià admirador de Cató d'Útica. Formava part de la gens Estacília, una gens originària de Lucània.

Era a Útica al temps de la mort del seu admirat amic i va voler seguir el seu exemple suïcidant-se, però els seus amics ho van impedir. Després de la mort de Juli Cèsar l'any 44 aC va servir a l'exèrcit republicà i va morir a la batalla de Filipos.

Referències 

Militars romans